Магдиев — фамилия; имеет женскую форму Магдиева.
 Магдиев, Тимур Тахманович (род. 1968) — советский, российский спортсмен, борец дзюдо и самбо.
 Магдиев, Юрий Загирбекович (род. 1971) — туркменский и российский футболист. См. также